Moonrise steht für:

 Moonrise (deutsche Band), eine deutsche Rockband
 Moonrise (italienische Band), eine italienische Melodic-Death-Metal-Band
 den Originaltitel des Films Erbe des Henkers
 Moonrise Festival, Festival für elektronische Tanzmusik in Baltimore (USA)